« Pyrale de la farine » peut désigner deux espèces d'insectes lépidoptères de la famille des Pyralidae :

 Ephestia kuehniella, pyrale de la farine, papillon gris de la farine ou  teigne de la farine
 Pyralis farinalis, pyrale de la farine ou pyrale des amandes.

Nom d'insecte ambigu
Lepidoptera
Lépidoptère (nom vernaculaire)